A trafó lehetséges jelentései:

 Transzformátor
 Trafó – Kortárs Művészetek Háza